Christian Moser, né le  à Langnau im Emmental, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère de l’attaquant Simon Moser.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||33||0||3||3||14||4||0||0||0||2
|-
|2001-2002||SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||29||2||4||6||8||4||0||1||1||2
|-
|2002-2003||SC Langnau Tigers||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2002-2003 || SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||35||7||7||14||42||2||0||2||2||0
|-
|2003-2004||HC Viège||LNB||44||0||2||2||10||4||0||1||1||0
|-
|2004-2005||HC Viège||LNB||42||0||2||2||30||7||0||0||0||6
|-
|2004-2005 || SC Langnau Tigers||LNA||2||0||0||0||0||2||0||0||0||0
|-
|2005-2006||SC Langnau Tigers||LNA||32||1||3||4||18||6||0||1||1||6
|-
|2006-2007||SC Langnau Tigers||LNA||44||0||1||1||14||15||0||0||0||14
|-
|2007-2008||SC Langnau Tigers||LNA||44||2||3||5||45||7||0||0||0||0
|-
|2008-2009||SC Langnau Tigers||LNA||50||0||4||4||24||7||0||1||1||2
|-
|2009-2010||SC Langnau Tigers||LNA||50||0||1||1||12||11||0||0||0||2
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers||LNA||2||0||0||0||2||2||0||0||0||2
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers||LNA||47||2||0||2||47||4||0||0||0||2
|-
|2012-2013||SC Langnau Tigers||LNA||47||1||1||2||22||17||1||1||2||6
|-
|rowspan="2"|2013-2014||HC Bienne||LNA|| 38 || 0 || 1 || 1 || 4 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|SC Langnau Tigers||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2014-2015||HC Bienne||LNA||10||0||1||1||8||3||0||1||1||0
|-
|SC Langnau Tigers||LNB||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||EHC Burgdorf||||28 || 3 || 16 || 19 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017||EHC Burgdorf||  ||29 || 1 || 12 || 13|| 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018||EHC Burgdorf|| ||27 || 1 || 9 || 10 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2018-2019||EHC Burgdorf|| || 

|367||6||15||21||196||84||1||5||6||34

|89||0||4||4||40||11||0||1||1||6

|97||9||14||23||64||10||0||3||3||4

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en juin 1984
Naissance à Langnau im Emmental
Défenseur de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Bienne